Общи́на Бачка-Топола () — община в Сербії, в складі Північно-Бацького округу автономного краю Воєводина. Адміністративний центр — містечко Бачка-Топола.

Населення 
Згідно з даними перепису 2007 року в общині проживало 36 051 особа, з них:
 мадяри — 19307 — 57,94%
 серби — 9830 — 29,50%
 чорногорці — 349 — 1,05%
 хорвати — 330 — 0,99%
Решту жителів  — зо два десятка різних етносів, зокрема: югослави, цигани, бунєвці, німці і навіть зо три сотні русинів-українців.

Населені пункти 

Община утворена з 23 населених пунктів (з них 1 місто — центр общини):

Примітки

Посилання 
 Вебсторінка міської общини Бачка-Топола 

Північно-Бацький округ
Общини Воєводини